Asteria – figura della mitologia greca
Asteria – sommergibile della Regia Marina
Asteria – forma femminile del nome proprio di persona Asterio
Asteria – varietà di corindone detta anche zaffiro stellato